Allochrusa är ett släkte av nejlikväxter. Allochrusa ingår i familjen nejlikväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nejlikväxter
Allochrusa